Publius Licinius Crassus är ett namn som burits av flera romare:

* Publius Licinius Crassus (konsul 171 f.Kr.) (död tidigast 167 f.Kr.), romersk politiker
 Publius Licinius Crassus (konsul 97 f.Kr.) (död 87 f.Kr.), romersk politiker
 Publius Licinius Crassus (legat) (död 53 f.Kr), romersk fältherre
 Publius Licinius Crassus Dives (pontifex maximus) (omkring 240 f.Kr.–183 f.Kr.), romersk politiker, konsul 205 f.Kr.
 Publius Licinius Crassus Dives Mucianus (död 130 f.Kr.), romersk politiker, konsul 131 f.Kr.